Koa
Le koa est une espèce d'arbre endémique des îles Hawaï ;
Koa une commune du Burkina Faso.
Koa est le pseudonyme d'Olivier Raynaud.

Sigle

KOA est un code qui signifie :
 .
 En anglais, , arthrose du genou, répertoriée sous son appellation médicale : gonarthrose.

Références